Herbsthausen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Herbsthausen (Bad Mergentheim), Stadtteil von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Herbsthausen, Gemeinde im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 geteilt in Zawady (Banie Mazurskie), Budziska (Banie Mazurskie) und Mieczkówka, alle Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen